Ибонија има више значења:

 Ибонија (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ибонија (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику